Geografia física
 la península de Baixa Califòrnia

 Geografia política
 Històrics
 el territori de Baixa Califòrnia, creat el 1804 a Nova Espanya, i territori federal de Mèxic a partir de 1824; aquest territori va ser dividit el 1930 per a crear:
 el territori Nord de Baixa Califòrnia, creat el 1930; i
 el territori Sud de Baixa Califòrnia, creat el 1930;
 Actuals
 l'estat mexicà de Baixa Califòrnia, abans el territori Nord de Baixa Califòrnia, integrat a la Unió d'estats el 1952;
 l'estat mexicà de Baixa Califòrnia Sud, abans el territori Sud de Baixa Califòrnia, integrat a la Unió d'estats el 1974